Grosse Pierre steht für:

 Grosse Pierre d’Ellemelle, Menhir bei Ellemelle, Provinz Lüttich, Belgien
 Grosse Pierre (Échenoz-le-Sec), Dolmen in Échenoz-le-Sec, Département Haute-Saône, Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Grosse Pierre de la Bergerie, Menhir in Villerville, Département Calvados, Region Normandie, Frankreich
 Dolmen de la Grosse Pierre (Verneusses), Dolmen in Verneusses, Département Eure, Region Normandie, Frankreich
 La Grosse-Pierre (Boissy), Dolmen bei Boissy-Maugis, Département Orne, Region Normandie, Frankreich
 La grosse Pierre Levée, Menhir bei Silly-en-Gouffern und Argentan, Département Orne, Region Normandie, Frankreich
 Menhir de Grosse Pierre, Menhir bei Saint-Martin-d’Ardèche und Pierrelatte, Département Drôme, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich

Siehe auch:

 Col de Grosse Pierre